Il Legg Mason Tennis Classic 2004 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 35ª edizione del Legg Mason Tennis Classic, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2004, Si è giocato a Washington negli Stati Uniti, dal 16 al 22 agosto 2004.

Campioni

Singolare 

 Lleyton Hewitt ha battuto in finale  Gilles Müller 6-3, 6-4

Doppio 

 Chris Haggard /  Robbie Koenig hanno battuto in finale  Travis Parrott  /  Dmitrij Tursunov 7-6(3), 6-1

Collegamenti esterni
Sito ufficiale

 
ATP Tour 2004